Gunnar Ström kan avse:

 Gunnar Ström (militär) (1887–1941), svensk överste
 Gunnar Erik Ström (1892–1982), svensk konstnär
 Gunnar Ström (läkare) (1922–2006), svensk läkare
 Gunnar Ström (socialdemokrat) (1924–2012), svensk socialdemokratisk politiker, riksdagsledamot 1982–1988
 Gunnar Ström  (skridskoåkare) (född 1930), olympier
 Gunnar Ström (folkpartist) (född 1942), svensk folkpartistisk politiker, partisekreterare 1977–1979